Cassinijeva jajčnica (tudi Cassinijev oval in Cassinijeve krivulje) je ravninska krivulja za katero velja, da je geometrijsko mesto točk v ravnini tako, da je zmnožek razdalj od dveh stalnih točk konstanten. Podobno je definirana elipsa, kjer pa je vsota razdalj od dveh stalnih točk konstantna. Te krivulje so posebni primeri polinomskih lemniskat, kjer imajo mnogočleniki stopnjo 2.

Cassinijev jajčnica ima ime po italijansko-francoskem matematiku, astronomu in inženirju Giovanniju Domenicu Cassiniju (1625 – 1712).

Definicija 

Naj bosta  in  stalni fiksni točki in  naj bo konstanta. Cassinijeva jajčnica z gorišči  in  je definiran kot geometrijsko mesto točk  tako, da je zmnožek razdalj od  do  in razdalj od  do  enak .

Cassinijeva jajčnica v kartezičnih koordinatah 

V kartezičnem koordinatnem sistemu je enačba Cassinijeve jajčnice enaka:

 

To se lahko zapiše tudi kot:

Cassinijeva jajčnica v polarnih koordinatah 

V polarnem koordinatnem sistemu je enačba za Cassinijevo jajčnico:

Oblika krivulje 

Oblika krivulje je odvisna od .

 kadar je , se dobi krivuljo s samo eno zanko, ki povezuje obe gorišči.
 kadar je , krivuljo sestavljata dva nepovezana dela, od katerih imata oba svoje gorišče.
 kadar je , se dobi Bernoullijevo lemniskato z dvojno točko (krunodo) v izhodišču.

Glej tudi 

 seznam krivulj

Zunanje povezave 

 
 Cassinijeva jajčnica na MacTutor  
 Cassinijeva jajčnica na 2dcurves.com 
 Cassinijeva jajčnica na Encyclopédie des Formes Mathématiques Remarquables 

Krivulje
Algebrske krivulje